De Scottish League Cup 2012–13 was de 67ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor ook wel bekend als de Scottish Communities League Cup. Titelhouder was Kilmarnock FC. Het toernooi begon op zaterdag 4 augustus 2012 en eindigde op zondag 17 maart 2013 met de finale op Hampden Park in Glasgow. St. Mirren FC won de League Cup voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 3-2 te sterk voor Heart of Midlothian FC.

Schema

Zie ook
 Schotse voetbalbeker 2012/13
 Schots voetbalkampioenschap 2012/13

2013
Bekervoetbal 2012/13